Комфортабельность

 Комфортабельность (качество) — качество, определяющее степень соответствия чего-либо заданному уровню комфорта.
 Комфортабельность (кинематика) — Рывок (кинематика)